Han'Nya es un personaje ficticio del manga y anime Rurouni Kenshin.

Pertenece al grupo Oniwabanshu. Fue el discípulo de Kenpo de Aoshi Shinomori y es quizá su más fiel sirviente. Es un espía muy habilidoso, usando técnicas de Kenpo es sus combates además de sus garras y sus guantes de metal debajo de sus guantes de piel. Las franjas rojas y negras en sus mangas sirven para confundir al oponente haciéndole creer que su brazo es más corto de lo normal, y lograr que el oponente no se aparte lo suficiente para esquivar el golpe. En la saga de los Oniwabanshu, pelea contra Kenshin y es derrotado. En medio de la pelea se le rompe la máscara mostrando su verdadera cara: quemada, con la nariz cortada, sin labios ni orejas, ya que principalmente es un espía y eso facilita el disfraz. Reaparece cuando Kanryu Takeda intenta acribillar a Aoshi con su ametralladora. Junto con Kenshin, distrae a Kanryu aunque muere herido por las balas.

En la saga de Kyoto, se le aparece a Misao para decirle que Aoshi volverá "a casa".

Además aparece en los recuerdos de la infancia de Misao, donde ella lo recuerda como un maestro.

Personajes de Rurouni Kenshin